Jeserig ist der Name folgender Orte:

 Jeserig/Fläming, Ortsteil der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Jeserig (Groß Kreutz (Havel)), Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Jeserig (Mühlenfließ), Ortsteil der Gemeinde Mühlenfließ, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Jehserig, Ortsteil der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Jeserich